Il doppio del torneo di tennis Florianopolis Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaime Oncins e André Sá che hanno battuto in finale Marcelo Filippini e Gonzalo Rodriguez (tennista) 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Lucas Arnold Ker /  Luis Lobo (quarti di finale)

 Jaime Oncins /  André Sá (Campioni)
 Nelson Aerts /  Cristiano Testa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Florianopolis Challenger 1998